Weiße Synagoge steht für:

 Weiße Synagoge (Sejny), Polen
 Weiße Synagoge (Joniškis), Litauen